Mariette (personage), een personage uit de televisieserie Hallo België!
 Mariette Hansson, Zweeds zangeres met artiestennaam 'Mariette'
 Mariëtte, een variant van Maria (voornaam)